Гвидо IV (, ; между 870 и 875 — март 897) — герцог Сполето и маркграф Камерино (888/889—897), а также князь Беневенто (895—897). Последний правитель Сполетского герцогства из династии Гвидонидов.

Биография

Исторические источники 
О деятельности Гвидо IV сообщают целый ряд средневековых исторических источников, в том числе, «Салернская хроника», «Беневентские анналы», «Хроника святого Бенедикта», поэма «Деяния Беренгара», а также каталоги королей и императоров.

Происхождение 
Происхождение Гвидо IV точно не установлено. Предполагается, что он родился между 870 и 875 годом. По одним данным, Гвидо IV был единственным сыном сполетского герцога Гвидо II и братом Иты, по другим — Гвидо Сполетского и Агельтруды. Также имеются предположения, что отцом Гвидо IV мог быть или маркграф Лекко Конрад, или граф Камерино Ламберт Лысый, но эти мнения не подкреплены достаточно надёжными доводами.

Получение Сполетского герцогства 
После смерти в конце 882 или начале 883 года Гвидо II власть над Сполетским герцогством унаследовал его дядя Гвидо, маркграф Камерино, вошедший в историю с прозвищем «Сполетский». Когда же тот объявил о своих притязаниях на королевский титул — сначала в марте 888 года коронуясь как правитель Западно-Франкского государства, а затем в феврале 889 года Итальянского королевства — Гвидо IV получил от него Сполетское герцогство.

Предполагается, что в первые годы правления Гвидо IV реальная власть над Сполетским герцогством находилась в руках короля Гвидо. Вероятно, герцог самостоятельно управлял своими владениями только в то время, когда король и его сын Ламберт боролись с Беренгаром I Фриульским за престол Итальянского королевства. Лишь после смерти короля Гвидо в 894 году в исторических источниках появляются свидетельства о сполетском герцоге как о правителе, действующем по личной инициативе.

Первое сообщение исторических источников о самостоятельной деятельности Гвидо IV датировано 895 годом, когда он пытался завоевать близлежащие к Сполетскому герцогству византийские владения в Апулии. Вероятно, в этом случае он действовал как союзник своих родственников, итальянского короля Ламберта и его матери Агельтруды.

Завоевание Беневентского княжества 
В том же 895 году Гвидо IV проявил себя как успешный военачальник и дипломат. В 895 году он оказал помощь антивизантийскому мятежу, поднятому жителями Беневентского княжества. Благодаря поддержке Гвидо беневентцам удалось изгнать византийцев из города и оттеснить их отряды вплоть до Бари. С согласия духовного лидера восставших беневентцев, местного епископа Петра I, в августе герцог Сполето провозгласил себя правителем этого владения.

Гвидо IV предложил своему родственнику Гвемару I стать его наместником в Беневенто. Однако тот по дороге в город был схвачен и ослеплён гастальдом Авеллино Адельфером. Гвидо IV осадил Авеллино и добился освобождения Гвемара. Адельфер по его приказу был ослеплён и изгнан в Капую. После этого герцог Сполето возвратился в свои владения, а Гвемар, так и не сумев получить власть над Беневенто, уехал в Салерно.

В дальнейшем Гвидо IV не уделял большого внимания нуждам Беневентского герцогства, в котором вскоре начались столкновения между сторонниками франков и людьми, оставшимися верными свергнутому ещё в 884 году Радельхизу II. Также ничего не известно и о реакции Гвидо на посланное ему его зятем Гвемаром I в 896 году письмо, в котором тот писал о новой военной угрозе Беневенто со стороны византийцев. В средневековых источниках упоминается только о том, что сполетский герцог вступил в конфликт с беневентским епископом Петром I и на непродолжительное время изгнал того из города.

Конфликт Гвидонидов с папой римским Формозом 
Успешные действия Гвидо IV на юге Апеннинского полуострова, которые могли бы способствовать усилению влияния короля Ламберта на папство, вызвали опасения папы римского Формоза. В результате уже в сентябре 895 года, сразу же после установления Гвидо контроля над Беневентским герцогством, Формоз обратился с посланием к правителю Восточно-Франкского королевства Арнульфу Каринтийскому с призывом оградить его от притеснений со стороны Ламберта и Агельтруды. Этот призыв стал поводом для Арнульфа в 895—896 годах совершить поход в Италию. В исторических источниках полностью отсутствуют известия о деятельности Гвидо IV в это время. Вероятно, весь период нахождения Арнульфа Каринтийского в Италии Гвидо провёл в Сполето. Туда же в начале 896 года приехал и король Ламберт, а после взятия Рима восточно-франкским войском — и королева Агельтруда.

Арнульф Каринтийский покинул Рим в марте 896 года, оставив в городе отряд франков под командованием графа Фароальда. Конфликт между Гвидонидами и папой продлился вплоть до смерти Формоза, скончавшегося 4 апреля того же года. Несмотря на наличие в Риме восточно-франкского гарнизона, уже к концу 896 года Ламберт и Гвидо IV сумели установить свой контроль над городом. Об обстоятельствах этого события сведений в средневековых источниках не сохранилось.

Новый папа Стефан VI (VII) являлся сторонником сближения папства с Гвидонидами. Предполагается, что Ламберт и Агельтруда активно способствовали осуждению деятельности Формоза на Трупном синоде, созванном в Риме в январе 897 года. Среди лиц, присутствовавших на заседаниях этого собрания, был и герцог Гвидо IV.

Гибель 
Гвидо IV погиб в марте 897 года в окрестностях Рима. Убийцы, подосланные его другом и родственником (кумом) Альберихом I, неожиданно напали на Гвидо на мосту через Тибр. Тело убитого герцога было сброшено в реку. Вслед за этим Альберих захватил власть над Сполето и Камерино. Беневентским княжеством же в течение непродолжительного времени как регент правил местный епископ Пётр I. Однако уже 31 марта или 1 апреля 897 года в город прибыла королева Агельтруда, которая вскоре вновь возвела в местные правители своего родича Радельхиза II.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в 870-е годы
Гвидониды
Герцоги Сполето
Князья Беневенто
Правители Европы IX века
Жертвы политических убийств
Персоналии Итальянского королевства IX века